Aparicio peut désigner :

Patronymes 

 Alberto Aparicio : joueur de football international bolivien ;
 Alfonso Aparicio (1919-1999) : footballeur international espagnol ;
 António Aparício (1958) : footballeur portugais ;
 Ernesto Aparicio (1948-), joueur de football international salvadorien ;
 Fernando Soto Aparicio (1933-2016), poète et écrivain colombien ;
 José Aparicio (1773-1838) : peintre espagnol ;
 Julio Aparicio Martínez (1932) : matador espagnol.
 Luis Aparicio (1934) : joueur vénézuélien de baseball ;
 Mariana Aparicio Torres (1983-) , actrice néerlandaise ;
 Mario Aparicio (2000) : coureur cycliste espagnol ;
 Sofia Aparício (1970) : actrice portugaise ;
 Vicente Aparicio (1969) : coureur cycliste espagnol.

Toponymes

Aparicio : l'une des sept divisions territoriales et statistiques dont l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Piar dans l'État de Monagas ;
 Aparicio : capitale de la paroisse civile d'Aparicio de la municipalité de Piar dans l'État de Monagas.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme